Masudi heißt
Al-Mas'udi (~895–957), arabischer Philosoph, Geograf und Historiker

Masudi ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Masudi (* 1978), Fußballspieler aus der DR Kongo
 Juma Masudi (* 1977), burundischer Fußballspieler